William Small ist der Name folgender Personen:

* William Small (Gelehrter) (1734–1775), britischer Aufklärer und Lehrer Thomas Jeffersons
 William B. Small (1817–1878), US-amerikanischer Politiker
 William N. Small (1927–2016), US-amerikanischer Admiral